ETA může jako slovo nebo jako zkratka označovat:

 Euskadi Ta Askatasuna (česky Baskicko a svoboda) – baskická separatistická teroristická organizace
 estimated time of arrival – předpokládaný čas příjezdu nebo příletu
 ETA (firma) – česká firma vyrábějící elektrické spotřebiče
 Seznam vysavačů ETA
 Estonská tisková agentura
 éta – písmeno řecké alfabety
 Lancia Eta – automobil vyráběný italskou automobilkou Lancia v letech 1911–1914 
 ETA (hodinky) – švýcarský výrobce hodinek
 Eta, Eta, žlutí ptáci – próza Jiřího Ortena
Eta – staré označení pro příslušníka japonské sociální menšiny burakumin.

Externí odkazy